Stuttgarter Erklärung bezeichnet:
 Stuttgarter Schuldbekenntnis, Schulderklärung der evangelischen Christenheit Deutschlands vom 19. Oktober 1945.
 Stuttgarter Erklärung (Bund der Freien Waldorfschulen) des Bundes der Waldorfschulen vom 28. Oktober 2007.
 Stuttgarter Erklärung (1933), zum Ausschluss von Juden aus Fußballvereinen vom 9. April 1933.
 Stuttgarter Erklärung (2015) der Aktion Transsexualität und Menschenrecht.
 Stuttgarter Erklärung (2022), zur Aufhebung der Atomausstiegs-Paragraphen im Atomgesetz (Petition 136760 an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags)